Кубок світу із шахів 2002 — шаховий турнір, який відбувся у місті Гайдерабад (Індія) від 9 до 20 жовтня 2002 року. Турнір пройшов як у чоловічій так і у жіночій категоріях, по 24 учасники. На першому етапі всі вони були поділені на групи по шість гравців, у яких змагання проходили за круговою системою. У другий етап з кожної групи виходило по два учасники і далі змагання проходили за олімпійською системою. У порівнянні з кубком світу 2000 року у випадку поділу місць не було догравань, а місця визначались за додатковими показниками.

Перебіг турніру 
Серед учасників були провідні шахісти і шахістки світу, серед чоловіків: Вішванатан Ананд (3-тє місце в рейтинг-листі ФІДЕ з показником 2755 пунктів на 1 жовтня 2002 року), Василь Іванчук (тодішній віце-чемпіон світу, 2709 пунктів, 9 місце) i Олександр Морозевич (2707 пунктів, 10 місце), а серед жінок п'ять представниць першої десятки жіночого рейтинг-листа: Антоанета Стефанова (2541, 3 місце), Чжу Чень (2509, 4 місце), Майя Чибурданідзе (2497, 5 місце), Нана Іоселіані (2491, 8 місце), Гампі Конеру (2484, 10 місце), а також некваліфікована через низьку активність Піа Крамлінг (2508).

Змагання в групах, які проходили 5–14 жовтня принесли кілька несподіваних результатів. Серед них, перше місце в своїй групі Суббараман Меенакші, а також вибування фаворитів, Василя Іванчука, Олександра Морозевича (який, подібно до Кубка світу 2000, добув лише 1 очко в 5-ти партіях, Чжу Чень, Майї Чибурданідзе, Нани Іоселіані та Пії Крамлінг.

Ігри на вибування відбулись 15–16 жовтня (чвертьфінали), 17–18 жовтня (півфінали) і 19–20 жовтня (фінали). Учасники грали по дві партії з класичним контролем часу. Далі, якщо необхідно, по дві або по чотири партії у швидкі шахи. Якщо ж і вони не виявляли переможця, то долю поєдинку вирішувала партія в армагедон. Переможцями відповідно в чоловічій і жіночій категоріях виявилися, як і на попередніх подібних змаганнях, Вішванатан Ананд та Антоанета Стефанова.

Чоловіки

Група A

Група B

Група C

Група D

Матчі на вибування

Жінки

Група A

Група B

Група C

Група D

Матчі на вибування

Примітки

Посилання 
 The Week in Chess #414 14th October 2002 by Mark Crowther  
 The Week in Chess #415 21st October 2002 by Mark Crowther  

Шахові турніри 2002
Кубок світу із шахів
2002 у шахах
Жовтень 2002